La Coupe d'Algérie de football 2007-2008 voit le sacre de la JSM Béjaïa, qui bat le WA Tlemcen en finale aux Tirs au but.

C'est la première Coupe d'Algérie remportée par le JSM Béjaïa et c'est la cinquième fois que le WA Tlemcen atteint la finale de cette compétition.

Avant Dernier Tour Régional

Soixante-quatrièmes de finale 
Dernier tour régional

Trente-deuxièmes de finale 
Matchs joués le .

Matchs joués le .

Matchs joués le .

Match joué le .

Seizième de finale 
Matchs joués le .

Huitième de finale 
Matchs joués le .

Match joué le .

Quarts de finale 
Matchs joué le .

|}

Demi-finales 
Matchs joués le .

|}

Finale

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2007-2008
 Championnat d'Algérie de football D2 2007-2008
 Championnat d'Algérie de football D3 2007-2008

Notes et références 

2007-2008
Algérie
Sport à Blida
Football en Algérie en 2007
Football en Algérie en 2008